Andruet ist der Familienname folgender Personen:

 Gilles Andruet (1958–1995), französischer Schachspieler
 Jean-Claude Andruet (* 1942), ehemaliger französischer Rallyefahrer